

Cinema 
 Cannibal! The Musical – film del 1996 diretto da Trey Parker
 Cannibal – film del 2006 diretto da Marian Dora

Musica 
 Cannibal – album degli Static-X del 2007
 Cannibal – singolo degli Static-X del 2007, dall'album omonimo
 Cannibal – album dei Wretched del 2014
 Cannibal – EP di Kesha del 2010
 Cannibal – singolo promozionale di Kesha del 2010
 Cannibal – album dei Bury Tomorrow del 2020